Demetriusz – imię
 Demetriusz – postać biblijna
 Demetriusz Cynik – filozof grecki żyjący w I wieku n.e.
 Demetriusz z Aleksandrii – retor grecki żyjący w II wieku n.e.
 Demetriusz z Alopeke (V/IV w. p.n.e.) – rzeźbiarz grecki
 Demetriusz z Faleronu (ok. 345–283 p.n.e.) – filozof grecki
 Demetriusz z Gadary – stronnik Pompejusza, płacił za wznoszone przez niego budowle
 Demetriusz I Poliorketes (337–283 p.n.e.) – wódz macedoński, król Macedonii w latach 294–288 p.n.e.
 Demetriusz II Antygonida (ok. 276–229 p.n.e.) – król Macedonii z dynastii Antygonidów od 239 p.n.e.
 Demetriusz Chronograf (koniec III w. p.n.e.) – żydowski historyk tworzący w języku greckim
 Demetriusz I Baktryjski – król Baktrii od ok. 190 p.n.e. do ok. 167 p.n.e. 
 Demetriusz I Soter (ok. 187–150 p.n.e.) – władca monarchii Seleukidów od 162 p.n.e. 
 Demetriusz II Nikator (161–125 p.n.e.) – władca monarchii Seleukidów w latach 145–139 p.n.e. i 129–125 p.n.e.
 Demetriusz III Filopator – władca monarchii Seleukidów w latach 95–88 p.n.e.
 Demetriusz Chalkondyles (1424–1511) – humanista, nauczyciel filozofii greckiej
 Demetriusz I Papadopulos (1914–1991) – patriarcha Konstantynopola od 1972

de:Demetrios
en:Demetrius